Saurolophinae é uma subfamília de dinossauros hadrossaurídeos. Desde meados do século 20, geralmente é chamado de Hadrosaurinae, um grupo de hadrossauros em grande parte sem crista relacionados à subfamília Lambeosaurinae. No entanto, o nome Hadrosaurinae é baseado no gênero Hadrosaurus, que foi encontrado em estudos mais recentes como sendo mais primitivo do que "lambeossaurinos" ou outros "hadrossaurinos" tradicionais, como Edmontosaurus e Saurolophus. Como resultado disso, o nome Hadrosaurinae foi descartado ou restrito apenas a Hadrosaurus, e a subfamília que compreende os tradicionais "hadrossaurinos" foi renomeada para Saurolophinae. O trabalho filogenético recente de Hai Xing indica que o Hadrosaurus é colocado dentro do grupo monofilético que contém todos os hadrossaurídeos não lambeossaurinos. Sob esta visão, o Hadrosaurinae tradicional é ressuscitado, com o Hadrosauridae sendo dividido em dois clados: Hadrosaurinae e Lambeosaurinae.

Classificação
Saurolophinae foi definido pela primeira vez como um clado em uma análise filogenética de 2010 por Prieto-Márquez.  Tradicionalmente, o ramo "sem crista" da família Hadrosauridae foi nomeado Hadrosaurinae. No entanto, o uso do termo Hadrosaurinae foi questionado em um estudo abrangente das relações entre os hadrossaurídeos por Albert Prieto-Márquez em 2010. Prieto-Márquez observou que, embora o nome Hadrosaurinae tenha sido usado para o clado de hadrossaurídeos sem crista em quase todos os estudos anteriores , sua espécie-tipo, Hadrosaurus foulkii, quase sempre foi excluída do clado que leva seu nome, em violação às regras de nomenclatura de animais estabelecidas pelo Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Prieto-Márquez (2010) definiu Hadrosaurinae como apenas a linhagem contendo H. foulkii, e usou o nome Saurolophinae para o agrupamento tradicional.

O cladograma abaixo segue Godefroit et al. (2012) análise.

Este outro cladograma foi recuperado na análise filogenética de 2013 por Prieto-Márquez (as relações dentro de Lambeosaurinae e entre hadrossauróides basais não são mostradas).

Hadrosauridae
Dinossauros do Cretáceo